Die Katowice Open 2016 waren ein Tennis-Hartplatzturnier in der Halle für Frauen in Katowice, Polen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 4. bis zum 10. April 2016 parallel zu den Volvo Car Open 2016 in Charleston statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Anna Karolína Schmiedlová, im Doppel die Paarung Ysaline Bonaventure / Demi Schuurs.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Katowice Open 2015 fand vom 2. bis 4. April 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

2016
WTA Tour 2016